Челіщев - російське прізвище

 Челіщев Володимир Єгорович (1819-1886) - російський генерал, Одеський комендант.
 Челіщев Іван Алферович  — член («от великороссийских») тимчасового Правління гетьманського уряду (з 1745 по 1750 рр.)., що походить із Калузьких дворян.
 Челіщев Павло Федорович (1898-1957) - російський художник.
 Челіщев Рудольф Олександрович (1942-2004) - радянський і російський актор театру і кіно, прозаїк, знімався у художніх фільмах "Блокада" (1977 р.) та "Митниця" (1982 р.)

Джерела

Примітки